Bugg bezeichnet:
 Bugg, einen Gesellschafts- und Turniertanz

Bugg ist der Familienname folgender Personen:
 Jake Bugg (* 1994), britischer Singer-Songwriter
 Madison Bugg (* 1994), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Rachel Bugg (* 1989), australische Wasserspringerin
 Robert Malone Bugg (1805–1887), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bug
 Buck